Il doppio del torneo di tennis Open Barletta 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Flavio Cipolla e Marcel Granollers che hanno battuto in finale Oliver Marach e Michal Mertiňák 6-3, 2-6, [11-9].

Teste di serie 

 Oliver Marach /  Michal Mertiňák (finale)
 Flavio Cipolla /  Marcel Granollers (Campioni)

 Tomáš Cibulec /  Werner Eschauer (primo turno)
 James Cerretani /  Máximo González (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Barletta 2008